Karanovic se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ivana Karanovic
 Tomislav Karanovic